Hans Næss (1723-1795) dán építész
Hans Næss (1886-1958) norvég olimpiai bajnok vitorlázó